

Населені пункти та їхні частини

 Циси — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Циси — село в гміні Мальборк Мальборського повіту Поморського воєводства
 Циси — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Циси — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Циси — осада в гміні Мальборк Мальборського повіту Поморського воєводства

Примітки